Internationale  har flere betydninger:

 Flertal af international 
 Internationale (sang), socialisternes kampsang
 Venstreorienterede internationaler - sammenslutning af politiske og faglige organisationer
 Første Internationale, en sammenslutning af venstrefløjsfolk, socialister, kommunister og anarkister
 Anden Internationale, en sammenslutning af socialistpartier – overvejende europæiske. Den blev oprettet i 1889 og omorganiseret i 1920. Nedlagt 1940. Efter anden verdenskrig fortsat i Socialistisk Internationale.
 Tredje Internationale, en sammenslutning af kommunistpartier, Komintern, oprettet 1919 og nedlagt 1943.
 Fjerde Internationale, en international trotskistisk sammenslutning, oprettet 1938.